NAD, sigle composé des trois lettres N, A et D, peut faire référence à :
 Nicotinamide adénine dinucléotide
 Macanal en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Centre NAD, école d'animation 3D (Centre national d'animation et de design) à Montréal, Canada.
 National Association of the Deaf, association américaine pour les sourds.

NAD est un code, qui signifie :
 dollar namibien, monnaie de la Namibie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies),